Райс () — фамилия валлийского происхождения.

Известные носители 
 Райс, Бойд (род. 1956) — американский музыкант, оккультист, актёр, фотограф, писатель.
 Райс, Глен (род. 1967) — американский баскетболист.
 Райс, Глен (род. 1991) — американский баскетболист.
 Райс, Деклан (род. 1999) — английский футболист.
 Райс, Джерри (род. 1962) — игрок в американский футбол.
 Райс, Дэмьен (род. 1973) — ирландский автор-исполнитель песен.
 Райс, Дэн (настоящее имя Даниэль Макларен; 1823—1900) — американский артист цирка.
 Райс, Изабелла (род. 2006) — американская актриса.
 Райс, Карел Вацлав (1859—1926) — чешский писатель.
 Райс, Кондолиза (род. 1954) — Государственный секретарь США (2005—2009).
 Райс, Кристофер (род. 1978) — американский писатель.
 Райс, Марджори (1923—2017) — американская домохозяйка, математик-самоучка.
 Райс, Марсьяль (род. 1936) — французский художник-самоучка, скульптор, живописец и режиссёр.
 Райс, Меган Гиллеспи (1930—2021) — активист антиядерного общественного движения и католическая монахиня из «Общества Святого Младенца Иисуса».
 Райс, Монти (род. 1999) — игрок в американский футбол.
 Райс, Оскар Нефлер (1903—1978) — американский физикохимик.
 Райс, Пэт (род. 1949) — североирландский футболист.
 Райс, Рэй (род. 1987) — игрок в американский футбол.
 Райс, Рэйвонте (род. 1992) — американский баскетболист.
 Райс, Сай (1905—1971) — американский журналист и писатель.
 Райс, Саксон (род. 1976) — австралийский политик.
 Райс, Стефан (1907—1986) — американский учёный.
 Райс, Стефани (род. 1988) — австралийская пловчиха.
 Райс, Сьюзан (род. 1964) — постоянный представитель США при ООН.
 Райс, Тайрис (род. 1987) — черногорский баскетболист.
 Райс, Тамир — 12-летний афроамериканский мальчик, убитый полицией города Кливленд.
 Райс, Тим (род. 1944) — британский писатель и драматург.
 
 Райс, Уильям (1881—?) — канадский гребец, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1904 г.
 Райс, Хелена (полное имя Хелена Берта Грейс Райс; 1866—1907) — ирландская теннисистка, чемпионка Уимблдонского турнира в женском одиночном разряде (1890).
 Райс, Чарльз (род. 1952) — американский вирусолог, лауреат Нобелевской премии 2020 года.
 Райс, Эл (1926—2022) — американский маркетолог, писатель, соучредитель и председатель консалтинговой фирмы «Ries & Ries».
 Райс, Элис Мэй Бейтс (1868 — после 1907) — американская оперная певица (сопрано).
 Райс, Элмер Леопольд (1892—1967) — американский драматург, режиссёр.
 Райс, Эммануил Матусович (1909—1981) — литературовед, литературный критик, переводчик.
 Райс, Энгаури (род. 2001) — австралийская актриса кино и телевидения.
 Райс, Энн (1941—2021) — американская писательница.

Составные фамилии
 Райс-Оксли, Тим (род. 1976) — сооснователь, клавишник, басист, композитор, бэк-вокалист и автор текстов в рок-группе Keane.

Топоним 
США
 Райс — округ в Канзасе.
 Райс — округ в Миннесоте.
 Райс — город в Миннесоте.
 Райс — тауншип в Миннесоте.
Прочие страны
 Райс — озеро в Онтарио (Канада).

См. также 
 Университет Райса — Университет Уильяма Марша Райса в Хьюстоне, Техас.
  — средняя школа в Дублине, Ирландия.
 Райс-Экклс (стадион)